Алфредо В. Бонфил има више значења:

 Алфредо В. Бонфил (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Сан Мигел (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Помпеја (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Чакампалко (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Ла Лагунита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Солисењо (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Лос Перез (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Сијете Ехидос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Ел Папалоте (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Перикитос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Луис Ечеверија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алфредо В. Бонфил (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алфредо В. Бонфил, Алфредо Бонфил (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику